Land der Berge, Land am Strome () — с 22 октября 1946 года федеральный гимн Австрии.

Музыка гимна взята из последнего произведения Вольфганга Амадея Моцарта, «Масонской кантаты» (), законченного им за 19 дней до смерти, 5 декабря 1791 года. В современном музыковедении считается, однако, что именно эта мелодия написана не Моцартом, а его товарищем по масонской ложе Иоганном Хольцером. Для современного оркестрового состава мелодия конца XVIII века была аранжирована Максом Шёнхерром. Слова гимна были написаны Паулой фон Прерадович и утверждены на конкурсной основе в 1947 г.

Текущий текст

На немецком языке

Перевод 
Край гор и вод, страна потоков,
Край пашен и седых соборов,
Край молотов богата вечно
Великих край сынов и дочерей.
Народ твоей красою очарован,
𝄆 О много воспеваемая Австрия. 𝄇

Опалена враждою диких споров
Ты центр земель свидетель битв кровавых,
Подобно сердцу сильному ты нежно.
Несешь от ранних дней отважных предков
Бесценный груз высоких их посланий
𝄆 О много раз испытанная Австрия. 𝄇

Мы с мужеством в грядущие года,
Смотри, свободно, с верою шагаем,
Богатство, радуясь труду, встречаем.
Позволь единым хором сёстрам, братьям,
Отечество, дать тебе клятву в верности,
𝄆 О многообожаемая Австрия. 𝄇

Версия на словенском языке 
Последнюю строфу австрийского гимна также перевели на словенский для каринтийских словенцев, ниже представлен её перевод.

Hrabro v novi čas stopimo,
prosto, verno, glej, hodimo;
upa polni, delavni.
Bratski zbor prisega hkrati,
domovini zvestobo dati.
Ljubljena nam Avstrija,
ljubljena nam Avstrija.

Поправка феминисток 
12 июля 2011 года австрийские феминистки добились включения в текст гимна слов «дочерей», считая отсутствие упоминания о них некорректным. В результате вместо фразы Heimat bist du großer Söhne теперь в тексте стоят слова Heimat großer Töchter und Söhne. Версию гимна с подобными словами также записала певица Кристина Штюрмер, и после этого наследники автора слов Паулы фон Предрадович подали на Кристину в суд за нарушение авторских прав, но проиграли дело. Также слово Brüderchöre (братские хоры) было заменено на Jubelchöre (хоры ликования, радости). Впервые обновлённый гимн Австрии прозвучал 31 декабря 2011 в Новогоднюю ночь.

См. также 
 Германская Австрия, чудесная земля (гимн)
 Sei gesegnet ohne Ende (Гимн Австрии в 1929—1938) годах)
 Гимн Австро-Венгрии

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
 Гимн Австрии (Аудиопоток Real Player)
 Ноты мелодии гимна Австрии
 Гимн в исполнении австрийских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2008
 Гимн в исполнении сборной Австрии по футболу

Примечания 

Государственные символы Австрии
Австрия
Песни 1946 года
Песни Австрии